Harima (provincie) - voormalige provincie in Japan
 Harima (Hyōgo) - plaats in Japan

 Ilona Harima - Fins kunstschilder
 Hirokane Harima - Japans voetballer